Il Mundialito 1985 fu la terza edizione del Mundialito, competizione a inviti per nazionali di calcio femminile. Si disputò a Caorle e Jesolo, in Italia, dal 18 al 25 agosto 1985.

L' vinse il titolo per la prima volta battendo in finale le campionesse uscenti e ospiti dell' per 3-2.

Prima fase

Incontro per il 3º posto

Finale

Collegamenti esterni 
Mundialito su RSSSF.com

Calcio nel 1985